Veri – cognome italiano
 Veri – comune dell'Azerbaigian